Ангел-хранитель:
 Ангел-хранитель (фильм, 1986) — фильм Горана Паскалевича, Югославия.
 Ангел-хранитель (фильм, 1994) (Guardian Angel) — фильм Ричарда У. Манчкина, США.
 Ангел-хранитель (фильм, 2001) (Delivering Milo) — фильм Ника Касла, США.
 Ангел-хранитель (сериал, 2003) (Ángel de la guarda, mi dulce compañía) — сериал Диего Мейя Монтеса, Колумбия.
 Ангел-хранитель (сериал, 2006) — сериал, Украина.
 Ангел-хранитель (фильм, 2010) (Änglavakt) — фильм Йохана Брисингера, Швеция.
 Ангел-хранитель (фильм, 2012) (Schutzengel) — фильм Тиля Швайгера, Германия.
 Ангел-хранитель (фильм, 2014) (L’Ange Gardien) — фильм Жана-Себастьяна Лорда, Канада.